La Esfinge es un proyecto de rock de origen mexicano creado a comienzos del año 2014 bajo la iniciativa del cantante Cristian Castro y con la colaboración del guitarrista César López. Ese mismo año publican su disco debut El Cantar de la Muerte bajo la producción de David Bottrill (Dream Theater, Rush, Tool etc.).

Historia
Para junio de 2013 Cristian Castro se encontraba en Chile promocionando su más reciente trabajo discográfico y primer material en directo Primera Fila. Durante esta promoción manifestó su intención de poner en pausa su carrera como baladista para incursionar en el rock alternativo. De inmediato las reacciones no se hicieron esperar y una mayoría del público roquero se mostró reticente a esta iniciativa de Castro, quien venia de hacer colaboraciones con Enanitos Verdes y Genitallica. Sobre las reacciones Cristian expresaría lo siguiente: “Si los rockeros pueden hacer baladas, porque los baladistas no podríamos hacer rock. Y creo que ésta sería la primera vez que un baladista formal, como yo, va a cruzar al lado rockero. Espero hacerlo de la manera más digna". Cabe destacar que el género rock no es nada nuevo para Cristian ya que para 1994 en su disco "El Camino del Alma" había grabado temas movidos con influencia rockera como No te vayas y Esa morena. En otra entrevista Castro se había declarado fanático de bandas como Tool, Black Sabbath, así como seguidor de otras como Soulfly, Coal Chamber, Machine Head y Static X. En su estadía en Chile, Cristian Castro comenzó a trabajar con Beto Cuevas con la idea desarrollar un concepto artístico para su banda. Cristian quería separar su carrera pop a la de su banda, por lo cual crearon su alter-ego Lügh Draculea, nombre que utilizaría Castro para sus presentaciones con su proyecto ya nombrado La Esfinge. El interprete de "Azul" expreso sentirse emocionado ante el reto que implicaba La Esfinge ya que sería la primera vez en donde haría un disco con todas las letras y composiciones de su autoría. Manifestó que el proyecto sería de carácter experimental, y donde mezclaría sonidos de rock alternativo y heavy metal. Se informó que el famoso productor David Bottrill se encargaría de trabajar con Lügh Draculea y su guitarrista César López "Vampiro" reconocido ex-guitarrista de Maná y Jaguares. A mediados de 2014 La Esfinge editaría su primer trabajo llamado El Cantar de la Muerte cuyo primer sencillo sería Purgatorio, le seguiría Beso Negro que saldría con un videoclip. Después de grabado el disco se incorpora a la banda Alexei Torres en bajo y Luis Quintero en batería. Luego de algunas presentaciones entre las que incluía una breve presentación en el la introducción de el Vive Latino 2014, La Esfinge comenzó a reducir sus presentaciones registrando poca o ninguna actividad en vivo entre 2015 y 2017. Castro continuó con su carrera solista mientras que "Vampiro" continuaría con su banda Monoplasma. En junio 2018, según comunicaría Alexei Torres a través de su redes sociales La Esfinge se encontraba en el estudio grabando lo que sería su segunda producción discográfica. Para este material la banda cuenta con un nuevo guitarrista líder David  en reemplazo de "Vampiro". Se espera que esta material vea la luz durante el 2021.

Miembros

Actuales
 Lügh Draculea - voz y guitarra (2014-2015, 2018-presente)
 Alexei Torres - bajo (2014-2015, 2018-presente), batería (2018-presente)
 David Avilés - guitarra líder (2018-presente)

Antiguos Miembros
 César "Vampiro" López - guitarra líder (2014-2015)
 Luis Quintero - batería (2014-2015)

Miembros de sesión 
 Frank Zummo (Sum 41) - batería (2014)
 Nathan York Jr. - bajo (2014)
 Joey Blush - teclados (2014)

Discografía

Álbum 
 El cantar de la muerte - 2014

Enlaces externos 
 Web oficial
 Facebook
 

Grupos de rock de México
Grupos de rock alternativo de México
Grupos de metal alternativo de México
Grupos de hard rock de México
Grupos de rock gótico de México
Grupos de heavy metal de México